La route départementale 946, ou RD 946, est une des routes départementales de France correspondant à :
 l'ancienne RN 45 dans l'Aisne, déclassée en 1973
 l'ancienne RN 46 dans l'Aisne, les Ardennes et la Meuse, déclassée en 1973
 l'ancienne RN 346 dans le Nord, déclassée en 1973
 l'ancienne RN 546 dans les Alpes-de-Haute-Provence, déclassée en 1973
 l'ancienne RN 646 dans les Pyrénées-Atlantiques et le Gers, déclassée en 1973

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de l'Aisne
 Routes des Alpes-de-Haute-Provence
 Routes des Ardennes
 Routes du Gers
 Routes de la Meuse
 Routes du Nord
 Routes des Pyrénées-Atlantiques

946